Зоси́ма () — мужское личное имя греческого происхождения.

Произошло от  (Зосимас) — «подпоясанный», буквально — «подготовленный к путешествию, состязанию»; по другой версии — от  (Зосимос) — «жизнеспособный, живой».

Носители 
 Зосима (?—418) — папа римский (417—418)
 Зосима (род. XIV) — иеромонах Русской церкви, путешественник на Святую землю, автор сочинения «Хождение инока Зосима».
 Зосима (?—1496) — митрополит Московский и всея Руси (1490—1494).
 Зосима (ум. 1625) — игумен Макарьево-Унженского монастыря.

 Зосима Александровский (не позднее 2-й половины XVII века — ок. 1710—1713) — основатель Смоленской Зосимовой пустыни; преподобный.
 Зосима Ворбозомский (? — около 1550) — преподобный Русской православной церкви.
 Зосима Киликийский (IV век) — пустынник, преподобномученик, память  и .
 Зосима Палестинский (460—560) — преподобный, иеромонах, авва палестинский.
 Зосима Соловецкий (ум. 1478) — один из основателей Соловецкого монастыря; преподобный.

 Зосима (Верховский) (1768—1833) — схимонах, духовный писатель, основатель двух женских монастырей.
 Зосима (Давыдов) (1963—2010) — епископ Русской православной церкви.
 Зосима (Остапенко) (род. 1950) — архиепископ Соликамский и Чусовской Русской православной церкви.
 Зосима (Смирягин) (1788—1821) — архимандрит Русской православной церкви, ректор Псковской духовной семинарии.
 Зосима (Сокур) (1944—2002) — схиархимандрит Русской православной церкви, основатель Успенской Николо-Васильевской обители.
 Зосима (Шевчук) (род. 1959) — архимандрит Русской православной церкви.
 Зосима (Шиошвили) — епископ Грузинской православной церкви, митрополит Цилканский и Душетский.

 Старец Зосима — персонаж романа «Братья Карамазовы» Фёдора Достоевского.

 Зосим (историк)
 Зосим Газский, греческий ритор и грамматик VI века
 Зосим Панополит, александрийский алхимик эпохи эллинизма

Именины 
 Православные (даты даны по григорианскому календарю): 17 января, 6 февраля, 26 февраля, 12 апреля, 17 апреля, 28 апреля, 30 апреля, 21 мая, 1 июня, 17 июня, 21 июня, 2 июля, 21 августа, 2 октября, 11 октября, 2 ноября, 6 ноября, 20 ноября, 27 декабря.

Примечания 

Мужские имена